

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYTY jest ich 11, w tym 10 podstawowych
 Sławęcin – część miasta Hrubieszowa
 Sławęcin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki 
 Sławęcin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Sławęcin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski 
 Sławęcin – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów 
 Sławęcin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Sławęcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń 
 Sławęcin – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn 
 Sławęcin – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Sławęcin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin 
 Sławęcin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno

Inne 
 Sławęcin – dawna osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Zobacz też 
 Kraszewo-Sławęcin